Sinfonia steht für

 Sinfonia, ursprünglich Bezeichnung für ein instrumentales Vor- oder Zwischenspiel
 Sinfonie, Musikwerk
 MSC Sinfonia, Kreuzfahrtschiff 

Siehe auch:
 Symphonia
 Sinfonia concertante
 Sinfonia domestica, Werk von Richard Strauss
 Sinfonía erótica, spanischer Spielfilm
 Sinfonia Lahti, finnisches Orchester 
 Sinfonia Varsovia, polnisches Orchester